Gal (llengua), llengua indoeuropea del grup cèltic extinta des del segle V
 Gal, individu del poble dels gals
 Història: 
 Imperi de les Gàl·lies, imperi fundat per Pòstum el 258.
 GAL o Grups Antiterroristes d'Alliberament, grups armats parapolicials
 Física: gal, unitat d'acceleració.
 Cinema
 GAL (pel·lícula)
 Internet: .gal, Domini d'Internet per Galícia
 Biografies:
 Eli Gal (prefecte), prefecte d'Egipte i cap de l'expedició a Aràbia (25 - 24 aC)
 Gai Eli Gal, jurista romà
 Eli Gal (escriptor), escriptor romà
 Marc Gal, metge romà
 Luci Anici Gal, diversos personatges
 Anni Gal, general romà
 Antípater Gal, historiador romà 
 Gai Aquil·li Gal, jurista romà
 Luci Aquil·li Gal, pretor romà
 Luci Asini Gal I, militar i magistrat romà
 Gai Asini Gal Soloní, cònsol romà el 8 aC
 Asini Gal, conspirador
 Luci Canini Gal, diversos personatges
 Gai Cesti Gal Camerí, cònsol l'any 35
 Cesti Gal o Cest Gal, governador de Síria
 Constanci Gal (Flavi Claudi Constanci Gal), fill de Juli Constanci i net de Constanci Clor
 Gai Corneli Gal, poeta, orador i general romà
 Aule Didi Gal, magistrat romà
 Marc Fadi Gal o Marc Fabi Gal llegat a Hispània el 49 aC
 Quint Fadi Gal, cavaller romà
 Tit Fadi Gal, qüestor romà
 Flavi Gal, tribú militar
 Glici Gal, conspirador
 Herenni Gal, diversos personatges
 Noni Gal, general romà
 Quint Ogulni Gal, cònsol el 269 aC
 Marc Ogulni Gal, pretor el 181 aC
 Luci Ploti Gal, retòric gal romà
 Gai Pompeu Gal, cònsol l'any 49
 Rubri Gal, general romà
 Gai Rubri Gal, cònsol sufecte el 101
 Gai Sulpici Gal, diversos personatges
 Gai Gal, senador romà
 Surdini Gal, senador romà
 Tisiè Gal, general romà
 Trebonià Gal o simplement Gal, emperador romà (Gai Vibi Trebonià Gal) 251 - 253
 Publi Volumni Gal Amintí, cònsol el 461 aC
 Volusià Gal conegut per Volusià, fill de Trebonià Gal i cèsar (252 - 253)
 Constanci Gal, cèsar vers el 350